Marcella kan syfta på:

 Marcella (fjärilssläkte) – ett en fjärilssläkte
 Marcella (Giordano) – en opera av Umberto Giordano
 Marcella (helgon) (cirka 325–410), en romersk änka och martyr
 Marcella (kvinnonamn) – ett kvinnonamn
 Marcella (roman) – en roman från 1894 av Mary Augusta Ward
 Marcella (TV-serie) – en TV-serie från 2016